Culture dans l'ancienne région administrative de la Picardie composée des trois départements de l'Oise, de l'Aisne et de la Somme.

Arts et culture en Picardie 
Dès la fin du  se développent des associations à la fois religieuses, poétiques et dramatiques, comme les « puys » en l'honneur de la Vierge Marie actifs à Amiens et à Abbeville qui organisent des concours littéraires annuels sur un thème mystique. On assiste avec Calvin à la naissance de la réforme ou protestantisme sous la forme du calvinisme.

Particulièrement frondeuse, la Picardie connaît une période faste au  des libertins avec les Amiénois Jean-Baptiste Gresset et Choderlos de Laclos.

Au , l'Amiénois Roland Dorgelès retrouve le style des chroniqueurs d'antan pour raconter la vie des poilus pendant la Première Guerre mondiale.

Peinture 
Au , en peinture, les frères Le Nain élevés à Laon se signalent par un style différent des grands peintres de l'époque. Au , le pastelliste Saint-Quentinois Quentin de La Tour ressuscitera toute une époque au travers de ses portraits. Au  ce sera le Catésien Henri Matisse qui portera l'innovation et aujourd'hui François Rouan.

Art et Picardie 
C'est une chose de créer en Picardie, c'en est une autre de "chanter" sa Picardie, ce qu'a fait par exemple Alfred Manessier en Baie de Somme, et Pierre Garnier avec la poésie y compris en picard. Ce qu'a bien compris le Conseil régional de Picardie qui leur a consacré respectivement une année d'événements. On peut également citer Ivar Ch'Vavar avec la langue picarde et la "Grande Picardie Mentale".

Langue et littérature 
La langue picarde perd la compétition avec le francien qui devient la langue nationale (Ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539). Cet événement entraîne des difficultés majeures pour le développement d'une culture de la Picardie.

Peu d'éléments relient Vincent Voiture (1598-1638) à sa Picardie natale si ce n'est sa « Lettre sur la prise de Corbie » (1633).

L'homme de lettres le plus connu au cours de ce siècle est sans conteste Jean de La Fontaine (1621-1695).

On peut ajouter les Fatals picards qui ont pointé un regard sur leur région natale et répercuté l'écho sur tout le territoire.

 Picard
 Littérature en picard
 Écrivains et artistes d'expression picarde

Arts du spectacle 
 les marionnettes que sont les « cabotans », notamment les Cabotans d'Amiens avec le personnage de Lafleur et sa femme Sandrine.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Confrérie du Puy Notre-Dame d'Amiens

Liens externes 
 Picardia, l'encyclopédie picarde en ligne
 « Femmes et hommes de Picardie » sur le site Picardie.fr
 Reportage vidéo sur le livre Pour la Picardie, pamphlet sentimental de Philippe Lacoche
 Le site Esprit de Picardie et son magazine associé par le Comité régional du tourisme